Шу́шенский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в южной части Красноярского края России.

Административный центр — посёлок городского типа Шушенское, в 500 км к югу от Красноярска.

География 
Площадь территории — 10140 км².

Сопредельные территории:
 север: Минусинский район
 северо-восток: Каратузский район
 восток: Ермаковский район
 юг: Республика Тыва
 запад: Республика Хакасия

В районе расположена часть Саяно-Шушенского водохранилища и впадающая в него река, Карынсуг.

История 
Образован 5 января 1944 года из частей территории Ермаковского и Минусинского районов.

Население

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 8 административно-территориальных единиц: 1 посёлок городского типа и 7 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 8 муниципальных образований — 1 городское и 7 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Шушенском районе 30 населённых пунктов
В сносках к названию населённого пункта указана административно-территориальная принадлежность

Местное самоуправление 
 Шушенский районный Совет депутатов
Дата формирования: 13.09 2020 года. Срок полномочий: 5 лет. Состоит из 21  депутатов.

 Председатель Керзик Анатолий Георгиевич

 Глава Шушенского района
 Джигренюк Дмитрий Васильевич. Дата назначения: 05.12.2020. Срок полномочий: 5 лет.

Примечания

Ссылки 
 Шушенский район 
 Краткая справка о муниципальном районе
 Памятник архитектуры Церковь иконы Казанской Богоматери в селе Субботино, Шушенского района